Der Name Berzona bezeichnet drei verschiedene Orte im Kanton Tessin, Schweiz:
die ehemalige politische Gemeinde Berzona, siehe Berzona (Valle Onsernone)
eine Ortschaft am Ufer des Stausees Lago di Vogorno, Gemeinde Vogorno, siehe Berzona (Valle Verzasca)
ein Maiensäss oberhalb von Someo, Gemeinde Maggia